TTZ steht für:

 Tragtierzentrum Hochfilzen
 ttz Bremerhaven

Abkürzung